Califia steht für:
 Califia Hartman, 1957 eine Gattung der Vielborster in der Familie Orbiniidae, siehe Califia (Gattung)
 eine fiktive Kriegerin aus dem Roman Las sergas de Esplandián (1510) des spanischen Schriftstellers Garci Rodríguez de Montalvo (Insel Kalifornien), siehe Califia (Kriegerin)

Personen mit dem Familiennamen Califia:
 Patrick Califia